Nyssicostylus är ett släkte av skalbaggar. Nyssicostylus ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Nyssicostylus